Бранто́м () — кантон во Франции, находится в регионе Аквитания, департамент Дордонь. Входит в состав округов Нонтрон и Перигё.

Код INSEE кантона — 2403. Всего в кантон Брантом входит 42 коммуны, из них главной коммуной является Брантом.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 16 641 человек.

Коммуны кантона до 2015 года

Коммуны кантона с 2015 года

Ссылки 
 Кантон Брантом на сайте INSEE
 Население коммун департамента Дордонь на сайте INSEE

Кантоны департамента Дордонь